Манку́зо (; в испанском прочтении — Манкусо) — итальянская фамилия. Известные носители:

 Манкусо, Алехандро (род. 1968) — аргентинский футболист.
  (род. 1971) — канадский политик, юрист и предприниматель.
  (1905—1984) — американский профессиональный бейсболист, тренер и спортивный комментатор.
 Манкусо, Джанлука (род. 1998) — аргентинский футболист.
 Манкусо, Джулия (род. 1984) — американская горнолыжница.
  (род. 1949) — американский наркоторговец.
  (род. 1944) — американский диджей.
  (род. 1992) — итальянский футболист.
  (1934—2007) — американская монахиня, основательница монастыря.
 Манкузо, Ник (род. 1956) — итальяно-канадский актёр.
  (род. 1992) — американский игрок в бридж.
 Манкусо, Сальваторе (род. 1964) — колумбийский военизированный лидер.
 Манкузо, Стефано (род. 1965) — итальянский биолог.
 Манкузо, Филиппо (1922—2011) — итальянский судья и политик.
  (род. 1958) — американский продюсер.